Henk Bouwman – hockeista su prato olandese
 Koen Bouwman – ciclista su strada olandese
 Pim Bouwman – calciatore olandese